Бичок:

 Бичок — загальна назва риб, які відносяться до родина Бичко́ві (Gobiidae);

Топоніми 
 Бичок (притока Казенного Торця) — річка в Україні, ліва притока р. Казенний Торець;
 Бичок (притока Сухого Торця) — річка в Україні, права притока р. Сухий Торець;

 Бичок — село в Росії, Петропавловському районі Воронізької області.
 Урочище Бичок

Прізвище 
Бичок — прізвище.
 Бичок Олег Сергійович (1921—1944) — український військовик, учасник партизанського руху на території Білорусі і Литви в роки Німецько-радянської війни — командир партизанського спеціального загону, Герой Радянського Союзу.
 Бичок Опанас Миколайович (1879—1914) — офіцер Російської імператорської армії початку XX століття, штабс-капітан 176-го піхотного Переволочинського полку.
 Микола Бичок (*1980) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви, з 15 січня 2020 року єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ.